Козлов, Сергей Васильевич:
 Козлов, Сергей Васильевич (1923—2000) — советский партийный и профсоюзный деятель, кандидат в члены ЦК КПСС, секретарь ВЦСПС.
 Козлов, Сергей Васильевич — медик, профессор, доктор наук.